Moussa Dembélé (ur. 1987) – belgijski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Moussa Dembélé (ur. 1996) – francuski piłkarz grający na pozycji napastnika